Врбас:

 Врбас — город в Сербии в крае Воеводина.
 Врбас — община в Сербии.
 Врбас — футбольный клуб.
 Врбас — река в Боснии и Герцеговине.